Лансьє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона
 Лансьє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор